Andreas Cellarius ist der Name folgender Personen:

* Andreas Cellarius (Theologe) (1503–1562), deutscher evangelischer Theologe und Reformator
 Andreas Cellarius (Astronom) (~1595–1665),  deutscher Astronom, Mathematiker und Kosmograph

Siehe auch:
 Andreas Keller